Au sens propre, l'expression latine  désigne un territoire inexploré.

C'est également :
 Terra Incognita, un album de Chris Whitley daté de 1997 ;
 Terra Incognita, un album de Gojira daté de 2001.
 Terra Incognita, un album de Coronatus (2011).
 Terra Incognita, une série de bandes dessinées de Serge Perrotin et Chami.
 un court métrage réalisé par Olivier Cotte en animation et prises de vue réelle avec Michael Lonsdale en 1995.
 un festival annuel de musiques actuelles dans la commune française de Carelles en Mayenne.
 Terra incognita, un film sorti en 1994, avec entre autres acteurs Piotr Mamonov.